Drehwinkel steht für:

 Abstand der Strahlen eines geometrischen Winkels
 der spezifische Drehwert von optisch aktiven Substanzen